Premier League 1980/81 steht für:

 Egyptian Premier League 1980/81
 Maltese Premier League 1980/81